Escapar puede hacer referencia a:

 Comportamiento de huida
 Escapar (canción de Enrique Iglesias), canción de Enrique Iglesias de 2001.
 Escapar (canción de Kudai), canción de Kudai de 2006.
Escapar (canción de Moby y Amaral)
Escapar (canción de La Oreja de Van Gogh)